R55 ou R-55 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Kaliningrad R-55, une variante du Kaliningrad K-5, un missile.

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque : «Toxique pour la faune», sur les étiquettes des produits chimiques.

Médecine
 Syncope et collapsus, d’après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Mini Clubman R55, première génération de la Mini Clubman.

Route
  Ring belge R55, ceinture périphérique de Chimay.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres